Een adelaar is een populair thema in heraldiek en faleristiek en het symbool van meerdere landen en regerende huizen. Daarom zijn er twee Orden van de Gouden Adelaar gesticht.

 De Orde van de Gouden Adelaar van Württemberg
 De Orde van de Gouden Adelaar of "Altyn Kyran" van Kazachstan

Een gouden adelaar is ook op de oudere sterren van het Legioen van Eer afgebeeld.